Budrio ima više značenja:
 Budrio (Bolonja)
 Budrio (Forli-Čezena)
 Budrio (Ravena)
 Budrio (Ređo Emilija)

Партнерски градови

Партнерски градови